El nombre Juan Manuel García puede referirse a:

 Manuel García de Quevedo (1771-1854) Jurista español.
 Juan Manuel García Tejada (1774-1869) Sacerdote, poeta y político colombiano.
 Juan Manuel García Passalacqua (1937-2010) Abogado y escritor portorriqueño.
 Juan Manuel García Ramos (n. 1949) Filólogo y político español.
 Juan Manuel García-Ruiz (n. 1953) Investigador español.
 Juan Manuel García Zavala (n. 1980) Futbolista mexicano.
 Juan Manuel García (n. 1992) Futbolista argentino.
 Juan Manuel García García (n. 1993) Futbolista español.